Флаг Эрти́льского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Эртильского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы — жёлтую в 7/10 ширины полотнища и зелёную; на жёлтой полосе посередине — красный, с белыми глазами, клювом, языком и лапами, орёл с распростёртыми крыльями, держащий в лапах синий меч (древний акинак), на зелёной — три бело-серых поставленных на угол куба».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Эртильского района.

Эртильский муниципальный район расположен на северо-востоке Воронежской области и граничит с южными районами Липецкой и Тамбовской областей.

Желто-зелёное поле флага аллегорически показывает эртильскую степь, изменяющую свои цвета с весны до осени. Позднее её называли степью князя Орлова, по фамилии владельцев обширных земельных угодий. Основная фигура флага — красный орёл — указывает на владельцев этих земель. Одной из фигур родового герба Орловых является красный орёл с распростёртыми крыльями. Появление города Эртиль связано с хозяйственной деятельностью князей Орловых. Здесь на пересечении московского тракта и реки Большой Эртиль в 1897 году был построен сахарный завод, вокруг которого сформировался фабричный посёлок. Теперь это город Эртиль — административный центр Эртильского муниципального района.

Орёл напоминает нам о степных орлах, истинных хозяевах степи в прошлом, занесённых ныне в Красную книгу. Орёл в геральдике символизирует власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и попечение о подрастающем поколении. Воздетые крылья аллегорически означают устремлённость в будущее.

Древний меч (акинак) в лапах у орла показывает одну из интереснейших археологических находок — железный меч скифского времени, найденный в одном из курганов у села Борщевские Пески и хранящийся в Эртильском краеведческом музее.

Белые кубики аллегорически указывают на традиционное для района производство сахара. Белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия, а также мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, изобилия и плодородия — аллегорично показывает развитый аграрный сектор экономики Эртильского района. Эртильские чернозёмы служат потенциалом богатых урожаев сахарной свёклы, зерновых культур, кукурузы, подсолнечника. Вместе с тем, жёлтый цвет символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, а также свет и духовность.

Красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд.

Синий (голубой) цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания